Sibnica (gmina Blace) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Blace
 Sibnica (gmina miejska Sopot)) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Sopot
 Sibnica (gmina Rekovac) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Rekovac
 Sibnica (gmina Žabari) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Žabari
 Sibnica (miasto Kraljevo) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo